16-й Кубок Европы по лёгкой атлетике прошёл 24—25 июня 1995 года на стадионе «Норд» в Вильнёв-д’Аске, пригороде Лилля (Франция). На старт в рамках Суперлиги (сильнейшего дивизиона турнира) вышли по 8 сильнейших сборных континента среди мужчин и женщин. На протяжении двух дней участники боролись за командные очки в 20 мужских и 17 женских легкоатлетических дисциплинах.

Ранее 10—11 июня в швейцарском Базеле и финском Турку состоялись соревнования в Первой лиге, в эстонском Таллине и словенском Веленье — во Второй лиге.

Главным событием соревнований стало выступление Джонатана Эдвардса в секторе для тройного прыжка. Британский легкоатлет выполнил только четыре попытки, но в двух из них показал абсолютно лучшие результаты в мировой истории: 18,43 м и 18,39 м. Однако из-за того что попутный ветер оба раза превышал допустимую норму (2,0 м/с), данные результаты не были зафиксированы в качестве мировых рекордов. На счету Эдвардса также были прыжки на 17,90 м (тоже с превышением ветра) и на 17,72 м — единственный пригодный для статистических целей. В свою очередь, мировой рекорд всё же покорился Джонатану спустя 1,5 месяца на чемпионате мира в Гётеборге.

Трёхкратным победителем Кубка стал Линфорд Кристи, выигравший 100 метров (в шестой раз подряд), 200 метров и эстафету 4×100 метров.

Суперлига

Командное первенство 
Мужская команда Германии защитила звание обладателей Кубка Европы. Женская сборная России во второй раз выиграла главный приз.

Польша у мужчин и Италия и Польша у женщин выбыли в Первую лигу. Мужская сборная Испании, несмотря на седьмое место, осталась в Суперлиге как хозяин следующего розыгрыша соревнований.

Сильнейшие в отдельных видах — мужчины 
Сокращения: WR — мировой рекорд | ER — рекорд Европы | NR — национальный рекорд | CR — рекорд Кубков Европы

Сильнейшие в отдельных видах — женщины

Первая лига 
Соревнования в Первой лиге прошли 10—11 июня. В связи с увеличением числа стран-участниц из-за геополитических изменений в Европе начала 1990-х годов, турнир впервые был разбит на два дивизиона. Таким образом, количество команд в Первой лиге увеличилось в два раза, с 8 до 16. Команды группы A выступали в швейцарском Базеле, группы B — в финском Турку. В следующий розыгрыш Суперлиги вышли Франция и Финляндия у мужчин и Испания и Болгария у женщин. Вылетели во Вторую лигу Нидерланды, Бельгия, Болгария и Словакия у мужчин и Бельгия, Австрия, Литва и Турция у женщин.

Группа A (Базель)

Группа B (Турку)

Вторая лига 
Соревнования во Второй лиге прошли 10—11 июня в двух дивизионах. Команды группы A выступали в эстонском Таллине, группы B — в словенском Веленье. В следующий розыгрыш Первой лиги вышли Австрия, Ирландия, Словения и Турция у мужчин и Дания, Исландия, Словения и Хорватия у женщин.

Группа A (Таллин)

Группа B (Веленье)

Ссылки 
 
 
 
 
 

Кубки Европы по лёгкой атлетике
Июнь 1995 года
Спорт во Франции в 1995 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике во Франции
Международные спортивные соревнования в Лилле
Спорт в Европе в 1995 году